Tu Europa – program telewizyjny poświęcony tematyce Unii Europejskiej. Gospodarzami programu byli Anna Kalczyńska oraz Jacek Pałasiński. Emisja programu miała związek z przypadającą w 2014 roku, 10. rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej. Każdy odcinek programu był poświęcony innemu tematowi związanemu z Unią Europejską. Program ze studia w Warszawie prowadziła Anna Kalczyńska, zaś z krajów wspólnoty europejskiej Jacek Pałasiński. Nadawany był na żywo w każdą sobotę o godz. 17:00 na antenie TVN24. Powtórki w TVN24 BIS.

Odcinki

Przypisy 

Telewizyjne programy publicystyki międzynarodowej
Programy TVN24